Кабана (, ) — может означать:
 Кабана (город) — город в Перу.
 Кабана (строение) — вид хижины.

Фамилия 
 Кабана, Роберт Доналд (род. 1943) — американский астронавт.

См. также 
 Кабана-де-Бергантиньос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.